К тиоцианатам относятся:
 Неорганические тиоцианаты (роданиды)
 Органические тиоцианаты